Públio (presidente) - presidente romano do 
 Públio (assessor) - assessor presidencial do 
 Públio (prefeito augustal) - prefeito augustal do

Ver também